Schmischke ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Hermann Schmischke (1883–unbekannt), deutscher Arzt und Gauleiter der NSDAP
 Kurt Schmischke (1923–2004), Maler, Grafiker und Illustrator von Seeschifffahrtsgeschichten
 Bodo F. Schmischke (* 1960), deutscher Geschäftsmann